Il singolare del torneo di tennis Ace Sports Group Tennis Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Grace Min che ha battuto in finale Gail Brodsky 2-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 
 Camila Giorgi Secondo turno
 Gail Brodsky Finale
 Iryna Burjačok Quarti di finale
 Ioana Raluca Olaru Secondo turno
 Laura Thorpe Quarti di finale
 Catalina Castaño Secondo turno
 Alexandra Stevenson Primo turno
 Tetjana Arefyeva Primo turno

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ace Sports Group Tennis Classic 2012